Latt ist der Familienname folgender Personen:

 Audrey Latt, US-amerikanische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 David Michael Latt (* 1966), US-amerikanischer Filmeditor, Filmregisseur, Filmproduzent und Drehbuchautor
 Hans Latt (1859–1946), deutscher Bildhauer

Siehe auch:
 Lat